Скандина́вия:
 Скандинавия — историко-культурный регион на севере Европы.
 Скандинавский полуостров — полуостров на севере Европы.
 Скандинавские горы — горная система на Скандинавском полуострове.
 Скандинавия (автодорога) — федеральная автомобильная дорога от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндской республикой, ранее имела номер «М10», совпадавший с номером федеральной автомобильной дороги «Россия».
 Скандинавия — микрорайон в Московском районе Минска.